Casa de Gonzaga, família que governà Màntua de 1328 a 1708
 Toponímia: Gonzaga (Llombardia), comuna d'Itàlia
 Biografies:
 Gonzaga Gonza, un dels màrtirs d'Uganda
 Lluís Gonzaga, (Castiglione delle Stiviere, 1568 - Roma, 1591), sacerdot jesuïta, venerat com a sant a l'Església Catòlica 
 Chiquinha Gonzaga (Rio de Janeiro 1847 - 1935), compositora brasilera
 Ferrante Gonzaga, condottiero italià
 Giulia Gonzaga, noble italiana
 Luiz Gonzaga (Exú, Pernambuco, 1912 — Recife, 1989), músic brasiler
 Tomás Antônio Gonzaga, poeta brasiler
 Vicenç Gonzaga, de la casa de Gonzaga
 Organitzacions:
 Gonzaga University, a Spokane, Washington, EUA
 Gonzaga Bulldogs, programa d'atletisme de la Gonzaga University
 Gonzaga Preparatory School, a Spokane, Washington, EUA